Валенсина-де-ла-Консепсьон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 25 км². Население — 8031 человек (на 2010 год). Расстояние — 8 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Sitio Web del Ayuntamiento de Valencina de la Concepcion 
 Valencina de la Concepción
 Urbanismo en Valencina 

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи